Municipio de Blooming Valley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blooming Valley (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Divide.
 Municipio de Blooming Valley (condado de Grant, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Grant.